Like a Star – singolo di Corinne Bailey Rae del 2005
 Like a Star – singolo di Kim Tae-yeon e The One del 2010
 Like a Star – singolo di Fetty Wap del 2016